Stornoway hat folgende Bedeutungen:

 Stornoway, Ort auf den Äußeren Hebriden in Schottland
 Stornoway (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Stornoway (Saskatchewan), Weiler in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Stornoway (Band), englische Indieband
 Stornoway (Residenz), offizielle Residenz des kanadischen Oppositionsführers in Ottawa
 Stornoway Communications, kanadisches Fernsehproduktionsunternehmen